Vardon ist der Familienname von

 Harry Vardon (1870–1937), englischer Golfer
 Philippe Vardon (* 1980), auch Philippe Vardon-Raybaud, französischer Vertreter der Neuen Rechten

Siehe auch:
 Varden